Damian London (Chicago, Illinois) é um ator americano.

London, Damian